Крона Жоинвиль, полное название Крона/Жоинвиль/Далпонте — бразильский мини-футбольный клуб
 Крона-Росавто (Нижний Новгород) — российский мини-футбольный клуб